Kingissepp steht für folgende geographischen Objekte in Russland:

 Kingissepp, Stadt in der Oblast Leningrad
 Rajon Kingissep, Verwaltungseinheit in der Oblast Leningrad

Kingissepp ist der Familienname folgender Personen:
 Viktor Kingissepp (1888–1922), estnischer Parteifunktionär (EKP)

Siehe auch:
 Kuressaare (früher Kingissepa), Stadt in Estland